Beculești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Beculești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Beculești (Olt), Dorf im Kreis Olt